Суперліга Албанії 2014–2015 — 76-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вшосте став Скендербеу.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Влазнія позбавлений 3 очок.
2. Клуб Лачі візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Албанії з футболу 2014—2015.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Суперліга Албанії на soccerway 

2014—2015
Албанія
Албанія